Imortais (filme)
 Immortals (canção)
 The Immortals (NCIS)
 The Immortals (banda)
 The Immortals (canção)

Veja também 
 Immortal

Desambiguação